Бен-де-Брета́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на захід від Парижа, 31 км на південь від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2872 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 7158,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бен-де-Бретань на сайті французького Національного інституту географії
 Бен-де-Бретань на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бен-де-Бретань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен